Saint-Elzéar ist der Name folgender Gemeinden in der Provinz Québec, Kanada:
 Saint-Elzéar (Bonaventure)
 Saint-Elzéar (La Nouvelle-Beauce)
 Saint-Elzéar-de-Témiscouata